David Martin peut désigner :

 David Martin (1639-1721), savant théologien protestant ;
 David Martin (1737-1797), peintre et graveur britannique ;
 David Martin (1842-1918), spéléologue français ;
  (1907-1997), représentant républicain du Nebraska au Congrès américain (1961-1974) ;
 David Martin (1933-1990), amiral australien et gouverneur des Nouvelles-Galles du Sud (1989-1990) ;
  (1944-2012), représentant républicain de New York au Congrès américain (1981-1993) ;
  (1945-), Membre du parlement pour la circonscription de Portsmouth South (1987-1997) ;
 David Martin (1954-), député européen travailliste écossais ;
 David Martin (1961- ), cuisinier et animateur de télévision français ;
 David Martin (1971), cuisinier et animateur de télévision en Belgique ;
 David Martin (1977- ), trampoliniste français ;
 David Martin (1978-), coureur cycliste zimbabwéen ;
 David Martin (1981- ), joueur de tennis américain ;
 David Martin (1985- ), joueur de football anglais ;
 David Martin (1986- ), joueur de football anglais.